Lerma steht für:

 Lerma de Villada, Stadt in Mexiko
 Lerma (Campeche), Ort in Mexiko
 Municipio Lerma, ein Verwaltungsbezirk in Mexiko
 Lerma (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont
 Lerma (Burgos), ein Ort in der spanischen Provinz Burgos 
 Rosario de Lerma, die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos Rosario de Lerma in der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens
 Departamento Rosario de Lerma, ein Departamento im Zentrum der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens
 Río Lerma, ist mit etwa 965 km einer der längsten Flüsse Mexikos
 Valle de Lerma, ein landwirtschaftlich geprägtes Tal rund um den Stausee Embalse Cabra Corral in Argentinien

Personen:
 Francisco Lerma Martínez (1944–2019), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gurué
 Jefferson Lerma (* 1994), kolumbianischer Fußballspieler
 Jesús Antonio Lerma Nolasco (* 1945), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Iztapalapa
 Pedro Lerma (1916–2003), spanischer Pianist und Musikpädagoge
 Pedro de Lerma (* ca. 1461, † 1541), spanischer Theologe und der erste Kanzler der Universität Alcalá
 Lerma Gabito (* 1974), philippinische Leichtathletin